Fireman, Save My Child (1918), een film van Alfred J. Goulding
Fireman, Save My Child (1927), een film van A. Edward Sutherland
Fireman, Save My Child (1932), een film van Lloyd Bacon
Fireman, Save My Child (1954), een film van Leslie Goodwins